

Населені пункти та їхні частини
 Люцянув — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Люцянув — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Люцянув — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Люцянув — частина села Заґай в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Люцянув — частина села Тиборув у гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства

Примітки